David Healy (1929–1995) amerikai színész
 David Healy (1936–2011) amerikai amatőr csillagász, asztrofotográfus, aszteroidafigyelő
 David Healy (1979) északír labdarúgó
 David Healy, fiktív karakter a Roseanne tévésorozatban